Gording (bouwkunde), houten balk of ligger aangebracht in de lengterichting van kap of dak
Gording (kering), horizontale balk langs palen van een kade of damwand

Zie ook
Gørding (doorverwijspagina)